Agaricomycetes (Stopkovýtrusé) jsou houby z oddělení hub stopkovýtrusných (Basidiomycota). Mezi stopkovýtrusé patří všechny „typické houby“, jako je hřib, holubinka a muchomůrka.

Charakteristickým rysem je, že plodnice nesou výtrusorodé rouško. Typická plodnice stopkovýtrusých hub se skládá z klobouku a třeně („nožičky“), výtrusorodé rouško je většinou naspodu klobouku, někdy ale také může pokrývat celý povrch plodnice , nebo je dokonce umístěno uvnitř plodnice (pýchavka).

Plodnice samotná je tvořena propletenými houbovými vlákny, samotné tělo houby je tvořeno článkovanými dikaryotickými (dvoujadernými) hyfami. Rozmnožují se pohlavně pomocí basidiospor, tedy výtrusů, které vznikají ve specializovaných orgánech, basidiích, na povrchu výtrusorodého rouška.

Stopkovýtrusné houby jsou saprofytické i parazitické (často dřevokazné) houby, mnoho druhů žije v symbióze (mykorhiza) s lesními dřevinami, pomáhají jim lépe vstřebávat vodu a chrání je proti houbám parazitickým. Vzácně také stopkovýtrusé tvoří lišejníky (tzv. bazidiolišejníky) Jejich plodnice jsou vítanou potravou pro zvířata i pro člověka.

Systém 
Dříve se rouškaté houby v užším smyslu, tedy dnešní třída Agaricomycetes, řadily jako podtřída třídy Homobasidiomycetes – vyšší stopkovýtrusé houby, později zvané Hymenomycetes – rouškaté houby v širším smyslu; sesterská podtřída, dnešní třída Tremellomycetes – houby mozkovkovité (v některých systémech považovaná za součást rouškatých hub), se pak spolu s podkmeny Pucciniomycotina a Ustilaginomycotina v dnešním pojetí (rzi a sněti) řadila do jediné třídy Heterobasidiomycetes – nižší stopkovýtrusé houby, z dnešního pohledu nepřirozené. Tento systém je dnes (rok 2020) již zastaralý, Agaricomycetes jsou jednou ze 4 tříd podkmene Agaricomycotina (dalšími jsou Dacrymycetes, Bartheletiomycetes a Tremellomycetes), rzi a sněti jsou vyčleněny do samostatných podkmenů kmene/oddělení hub stopkovýtrusých (Basidiomycota), vizte článek Klasifikace hub.

Aktuální (rok 2020) systém (uvedené české názvosloví je založené na BioLibu s přihlédnutím k dalším odborným publikacím) dělí vybrané řády do dvou podtříd, mnoho jich však zůstává nezařazeno:
 Třída: Agaricomycetes (dříve též Basidiomycetes) – stopkovýtrusé
 Podtřída: Agaricomycetidae – houby rouškaté
 Řád: Agaricales – pečárkotvaré
 Řád: Amylocorticiales
 Řád: Atheliales
 Řád: Boletales – hřibotvaré
 Řád: Lepidostromatales
 Podtřída: Phallomycetidae
 Řád: Geastrales
 Řád: Gomphales
 Řád: Hysterangiales
 Řád: Phallales – hadovkotvaré
 Agaricomycetes incertae sedis:
 Řád: Auriculariales – boltcovitkotvaré
 Řád: Cantharellales – liškotvaré
 Řád: Corticiales = Vuilleminiales
 Řád: Gloeophyllales
 Řád: Hymenochaetales – kožovkotvaré
 Řád: Jaapiales
 Řád: Polyporales – chorošotvaré
 Řád: Russulales – holubinkotvaré
 Řád: Sebacinales
 Řád: Stereopsidales<ref name="Sjökvist_2014">{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = Sjökvist
 | jméno = Elisabet
 | příjmení2 = Pfeil
 | jméno2 = Bernard E.
 | příjmení3 = Larsson
 | jméno3 = Ellen
 | spoluautoři = LARSSON, Karl-Henrik.
 | titul = Stereopsidales - A New Order of Mushroom-Forming Fungi
 | periodikum = PLoS ONE
 | rok vydání = 2014
 | měsíc vydání = duben
 | den vydání = 28
 | ročník = 9
 | typ ročníku = svazek
 | číslo = 4: e95227
 | strany = 1–9
 | url = http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0095227
 | url2 = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4002437/
 | issn = 1932-6203
 | doi = 10.1371/journal.pone.0095227
 | pmid = 24777067
 | jazyk = anglicky
}}</ref>
 Řád: Thelephorales – plesňákotvaré
 Řád: Trechisporales = Hydnodontales Řád: Tremellodendropsidales''

Fylogenetický strom 
Aktuální (rok 2020) představy o vzájemné příbuznosti jednotlivých řádů zobrazuje následující fylogenetický strom:

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Stopkovýtrusé